Pilumnus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Leach 1815. Pilumnus ingår i familjen Pilumnidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Pilumnus

fr:Portumnus